Плезантвил има више значења:
 Плезантвил (Њу Џерзи)
 Плезантвил (Ајова)
 Плезантвил (Њујорк)
 Плезантвил (Охајо)
 Плезантвил (округ Бедфорд, Пенсилванија)